

Бжезьце — село в гміні Стенжиця Рицького повіту Люблінського воєводства
 Бжезьце — село в гміні Білобжеґі Білобжезького повіту Мазовецького воєводства
 Бжезьце — село в гміні Берава Кендзежинсько-Козельського повіту Опольського воєводства
 Бжезьце — село в гміні Пщина Пщинського повіту Сілезького воєводства